MBC Life (anteriormente conocida como Alice TV) fue un canal de televisión surcoreano de señal abierta, que emitió documentales de programación para las culturas de la vida.

Contenidos 
Este es uno de los canales de televisión de cable coreano que se especializan en la difusión de las culturas de vida relacionada con los documentales. Es una subsidaria de MBC Plus.

Enlaces externos 
 Official Website 

Subsidarias de Munhwa Broadcasting Corporation
Canales de televisión desaparecidos de Corea del Sur